Ettore Mazzarri (1919-2009) – chimico e docente italiano con cittadinanza venezuelana
 Renzo Mazzarri (1956) – pescatore apneista italiano
 Walter Mazzarri (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano